Jolt est un personnage de l'univers de fiction des Transformers

 Nom : Jolt
 Affiliation: Autobots
 Protoforme : Mini-can, Autobot dans le film
 Mode alternatif : Chevrolet Volt dans le film, hélicoptère dans Armada
 Armes : Mitraillette, canon d'énergon, lames d'énergon et câbles électriques surpuissants

Transformers: Armada 
Dans Transformers: Armada, Jolt est le Mini-can de Hot Shot ; il est toujours prêt à l'aider. Jolt se transforme en hélicoptère. 20 ans plus tard dans Transformers: Cybertron, Jolt s'occupe des enfants (Bud, Lori et Coby) et semble s'être éloigné de Hot Shot.

Transformers 2 : la revanche 
Jolt se transforme en Chevrolet Volt et est un grand technicien autobot. Il est beaucoup moins présent que les autres. Il est le seul Autobot à ne prononcer aucune réplique durant tout le film. Il a rejoint Optimus Prime sur Terre afin de l'aider à vaincre les Decepticons. Il fait souvent équipe avec Ratchet. Après la bataille de Shanghaï, on le voit revenir au QG du NEST. Il est présent quand les Autobots et le NEST pleurent la mort d'Optimus. Il participe à la bataille d'Égypte. Il aide Ratchet et Sideswipe à combattre les Protoforms pour couvrir Ironhide qui allait chercher Sam. À la fin du film il assemble Jetfire et Optimus grâce à une espèce de champ électro-magnétique. On ne le revoit plus après ça.  

Il n'apparaît dans le troisième opus par conséquent, dans la version jouet, il a un mode véhicule d'une autre couleur (grise et bleue clair). Il a été traqué et tué par Lockdown et Cemetery Wind (Vent de Cimetière) entre Transformers 3 et Transformers 4. Son corps a ensuite été amené à l'entreprise KSI pour permettre au scientifiques de construire leurs propres Transformers. Néanmoins, Optimus vengera sa mort en tuant Harold Attinger et Lockdown.

On voit dans le comic book qu'il essaie de protéger une base avancée sur Cybertron avec Salvage et Longarm et prend l'avantage jusqu'à ce que Shockwave qui dirigeait l'attaque arrive avec Astrotrain et commence à décimer les Autobots, tua Salvage, Longarm, et mit un coup à Jolt qui tomba par terre et Shockwave pointait son canon sur Jolt et le tua. Les derniers mots de Jolt furent "Prime on a un problème". Prime alors touché par ce drame se vengea de Shockwave : il lui déchiqueta la moitié du visage mais grâce au Driller, la mascotte de Shockwave, Prime n'a pas pu alors se venger.

Dans Transformers: The Last Knight, une tête de Transformer apparaît en arrière plan lorsque Whellie tente de se battre contre Jimmy dans le repaire de Cade, juste avant que Hound n'envoie une grenade sur Daytrader. Certains fans suggèrent qu'il s'agisse de la tête de Jolt du fait de sa ressemblance avec celle de l'Autobot.

Autobots
Personnage de Transformers